Mingyue steht für folgende chinesische Großgemeinden:
 Mingyue (明月镇) im Kreis Antu, Provinz Jilin, siehe Mingyue (Antu)
 Mingyue (明月镇) im Kreis Pengxi, Provinz Sichuan, siehe Mingyue (Pengxi)